Mattolini ist der Familienname folgender Personen:
 Marco Mattolini (* 1950), italienischer Regisseur
 Massimo Mattolini (1953–2009), italienischer Fußballspieler